Thalén ist der Familienname folgender Personen:

 Ingela Thalén (* 1943), schwedische Politikerin
 Koert Thalén (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Tobias Robert Thalén (1827–1905), schwedischer Astronom und Physiker

Siehe auch:
 Talén